

Nom de famille 

 Eusebio de Gorbea Lemmi (1881-1948), militaire et écrivain espagnol.

Toponyme 

 Gorbea, ville du Chili.
 Parc naturel de Gorbeia (ou Gorbea), zone naturelle du Pays basque.